«Seidel» puede referirse a:

 Philipp Ludwig von Seidel, matemático y astrónomo del siglo XIX.
 «Seidel», cráter lunar nombrado en honor del matemático del siglo XIX.
 «Método de Gauss-Seidel», método numérico usado para resolver sistemas de ecuaciones lineales.